Сан Франсиско Дос има више значења:

 Сан Франсиско Дос (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско Дос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско Дос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско Дос (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Франсиско Дос (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Франсиско Дос (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Франсиско Дос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Франсиско Дос, Силвестре Гусман (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику